Меморија има више значења:

 Памћење или меморија, ментална функција присећања или репродукције садржаја који је већ део искуства или је научен
 Меморија воде, концептуална основа хомеопатије која тврди да је вода у стању да запамти које су честице биле у њој раније растворене

У рачунарству:
 Примарна меморија, меморија која је директно доступна процесору рачунара преко његових главних магистрала (адресних и за податке), без потребе за алтернативним улазно-излазним и често значајно споријим начинима комуникације
 Секундарна меморија, меморија која није директно доступна процесору рачунара преко његових главних магистрала (адресних и за податке)
 Преводилачка меморија, тип базе података која се користи у рачунарским програмима креираним да помогну преводиоцима
 РАМ меморија
 Флеш меморија, врста ЕЕПРОМ меморије
 Рачунарска меморија